Yoko oder Yōko steht für:

 Yoko (Berg), Berg auf Hokkaido, Japan
 Yoko (Vorname), weiblicher Vorname 
 Yōko Rittonā, japanische Anime-Figur
 Yoko Tsuno, francobelgische Comicserie über eine japanische Figur
 Yoko (Film), deutscher Kinderfilm (2012)
 Yoko (Benin), Arrondissement in Benin
 Yoko (Kamerun), Stadt in Kamerun
 Madam Yoko (um 1849–1906), sierra-leonische Führerin der Mende

Siehe auch:
 Joco
 Jōkō
 Yokoo